«Кот в сапога́х 2: После́днее жела́ние» () — американский компьютерно-анимационный приключенческий фильм киностудии «DreamWorks Animation», является спин-оффом серии мультфильмов «Шрек» и продолжением мультфильма «Кот в сапогах» (2011). Фильм снят режиссёром Джоэлем Кроуфордом и со-режиссёром Джануэлем Меркадо по сценарию Пола Фишера. Антонио Бандерас и Сальма Хайек повторяют свои роли Кота в сапогах и Кисы Мягколапки соответственно. Помимо них в озвучке принимают участие Оливия Колман, Харви Гильен, Самсон Кайо, Вагнер Моура, Энтони Мендес, Джон Малейни, Флоренс Пью, Давайн Джой Рэндольф и Рэй Уинстон.

Однодневный публичный показ мультфильма в избранных кинотеатрах состоялся 26 ноября 2022 года, массовая премьера мультфильма состоялась 21 декабря 2022 года. Сиквел фильм получил положительные отзывы критиков с похвалой за сюжет, графику и новых персонажей.

На данный момент мультфильм заработал в прокате более 460 миллионов долларов США, став 10-м самым кассовым фильмом 2022 года.

Мультфильм получил номинацию на 95-й церемонии вручения премии «Оскар» в категории лучший анимационный фильм.

Сюжет 
Спустя некоторое время после событий фильма «Шрек навсегда» Кот в сапогах устраивает вечеринку в особняке губернатора Дель-Мара, когда, запустив фейерверк во время битвы с людьми губернатора, он пробуждает земляного великана, которого решает атаковать. Ему удается оглушить гиганта, но вскоре после этого его раздавливает колокол. Проснувшись в кабинете врача, Кот узнаёт, что у него есть только одна жизнь после того, как он потратил свои последние восемь, и врач предлагает ему немедленно уйти на пенсию. Кот сначала отказывается от этого, но, проиграв дуэль и отдав свою шпагу волку с чёрным капюшоном в местном пабе той же ночью, решает воспользоваться советом Доктора. Он ищет убежища в доме Мамы Луны, пожилой кошатницы, чтобы стать домашним питомцем, и церемониально хоронит свой культовый наряд, по-видимому, положив конец своей карьере преступника.

Со временем Кот знакомится с Перрито, оптимистичным псом, замаскированным под кошку. Их разговор прерывается, когда появляются преступный клан Златовласки и Трёх Медведей, которые ищут Кота, но находят только его «могилу». Они непреднамеренно раскрывают Коту существование «Звезды желаний» и что той ночью карта, показывающая ее местоположение, будет доставлена «Большому» Джеку Хорнеру, владельцу семейной пекарни, собирающему магические предметы и желающему овладеть всей магией мира. Увидев в этом возможность восстановить свои потерянные жизни, Кот врывается в пекарню Джека, чтобы украсть карту, неожиданно воссоединяясь с Кисой Мягколапкой, которая зла на него за то, что он сбежал с их свадьбы. Кот и Киса убегают с картой вместе с Перрито, который последовал за Котом в пекарню. Когда троица убегает, Кот ненадолго замечает наблюдающего за ним волка в капюшоне.

Карта приводит троицу в Темнолесье, которое превращается в разные пейзажи в зависимости от владельца карты: Кот и Киса получают опасные пути, а Перрито получает спокойный и красочный лес. Киса сбривает Коту бороду, а Кот избавляется от палки, которую он использовал в качестве замены шпаги, но Перрито бросается за ней, в результате чего его ловит Джек. Вскоре после этого вмешивается Злата и ее банда, и начинается драка. Среди суматохи Кот снова видит волка в капюшоне и в страхе убегает, отвлекая Кису и позволяя Злате получить карту. Когда Перрито успокаивает его, Кот рассказывает, что глубоко сожалел о том, что оставил Кису в день их свадьбы. Киса подслушивает их разговор и позже показывает, что она тоже не была на свадьбе, чувствуя, что никогда не сможет конкурировать с кем-то, кто любит себя больше, чем её.

Вдвоём, Коту и Кисе удается забрать карту у медведей и Златы, когда последняя отвлекается на карту, на которой изображен их лесной домик. По мере того, как измерение трансформируется, Перрито остается, и его ловит Злата, в то время, как Кот случайно оказывается в ловушке в «Пещере потерянных душ» после прикосновения к карте, оставляя Кису вынужденной самой искать Перрито. Внутри пещеры Кот встречает хрустальные отражения своих прошлых жизней, которые насмехаются над ним за то, что он изменил свое мировоззрение. Также появляется волк в капюшоне и раскрывает свою истинную сущность воплощения Смерти, и теперь он хочет забрать последнюю жизнь Кота в качестве наказания за то, что он безрассудно истратил свои предыдущие жизни. В страхе Кот поспешно убегает с картой, за чем Киса и Перрито наблюдают издалека. Тем временем Злата показывает, что хотела бы иметь человеческую семью, разочаровывая медведей, которые, тем не менее, были ей преданы и считали её частью своей семьи.

Вскоре прибывают группа Златы и Джек, и начинается ещё одна драка. Во время этого Киса бросает Джека в его волшебную бездонную сумку, Злата спасает Медвежонка, когда его почти сбрасывает со звезды, а Перрито удается убедить Кота, что одной жизни достаточно. Спустя несколько мгновений появляется Смерть, и между ним и Котом вспыхивает ожесточённая дуэль. Коту удается обезоружить волка, и он смело заявляет, что, хотя он знает, что никогда не сможет по-настоящему победить Смерть, он никогда не перестанет бороться за свою последнюю оставшуюся жизнь. Смерть неохотно решает пощадить Кота, отмечая, что он больше не видит в Коте «высокомерного бандита», считающего себя бессмертным. Перед уходом волк уверяет Кота, что они еще встретятся, что Кот с уважением признает, к взаимному уважению Смерти.

Позже из своей сумки вылезает гигантский Джек, съевший волшебное печенье роста, и забирает карту у Кота и Кисы. Когда он пытается загадать желание, Перрито отвлекает его на достаточно долгое время, чтобы Кот, Киса и Злата забрали карту и порвали ее, уничтожив вместе с ней и Звезду желаний. При этом погибает и сам Джек. После этого Злата наконец соглашается признать медведей своей семьей и отправляется завладевать пекарней Джека, в то время как Кот примиряется с Кисой, обещая совместную жизнь. Некоторое время спустя эти двое и Перрито — теперь известные как «Команда дружба» — угоняют корабль губернатора Дель-Мара и отправляются в плавание, чтобы воссоединиться с «некоторыми старыми друзьями» на короткий промежуток времени, когда они видят замок в Тридевятом королевстве.

Роли озвучивали 

 Антонио Бандерас — Кот в сапогах
 Сальма Хайек Пино — Киса Мягколапка
 Харви Гильен — Перрито
 Флоренс Пью — Златовласка
 Кейли Кроуфорд — маленькая Златовласка
 Оливия Колман — Мама-медведица
 Рэй Уинстон — Папа-медведь
 Самсон Каё — Мишутка
 Джон Малейни — «Верзила» Джек Хорнер
 Вагнер Моура — Смерть
 Давайн Джой Рэндольф — Мама Луна
 Энтони Мендес — Доктор
 Кевин Маккэнн — Кузнечик-совесть
 Бернардо де Паула — губернатор Дель Мара
 Бетси Содаро и Артемис Пебдани — Джо и Жан Серпент
 Конрад Вернон — Пряня
 Коуди Кэмерон — Пиноккио

Кроме того, в небольших флешбэках фигурируют Шрек и Осёл, а также Имельда из мультфильма «Кот в сапогах»; в книге, которую читает Злата в одной из сцен, присутствует имя Шалтая Александра Болтая.

Русский дубляж 
Официальный русский дубляж, транслировавшийся в странах постсоветского пространства, был сделан на грузинской студии Bravo Records.

Андрей Бибиков — Кот в сапогах
 Диана Нерсесова — Киса Мягколапка
 Антон Кобылко — Перрито
 Елизавета Эбаноидзе — Златовласка
 София Габелия — Мама-медведица
 Олег Мчедлишвили — Папа-медведь
 Леван Гочелашвили — Мишутка
 Георгий Вардиашвили — «Верзила» Джек Хорнер
 Станислав Шапкин — Смерть
 Катя Хейфец — Мама Луна
 Сергей Шведков — Доктор
 Александр Жданович — Кузнечик-совесть
 Владимир Новосардов — губернатор Дель Мара
 Григорий Лайков — Пиноккио

Дополнительные голоса: Георгий Бегоян, Алёна Братчикова, Нина Калатозишвили.

Производство

Разработка 
В ноябре 2012 года исполнительный продюсер Гильермо дель Торо сказал, что пара набросков сиквела уже готова, и что режиссёр Крис Миллер хотел бы отправить Кота в приключение по экзотическим местам. В апреле 2014 года голос Кота Антонио Бандерас заявил, что работа над сиквелом только началась. 12 июня 2014 года фильм под названием «Кот в сапогах 2: Девять жизней и сорок разбойников» должен был выйти 2 ноября 2018 года. В августе 2014 года он был перенесён на месяц на 21 декабря 2018 года. В январе 2015 года «Кот в сапогах 2» был удалён из графика выпуска после корпоративной реструктуризации и новой политики «DreamWorks Animation» по выпуску двух фильмов в год. В марте 2015 года Бандерас заявил в интервью, что сценарий находится на стадии реструктуризации, и что в фильме может появиться Шрек.

Предпроизводство 
6 ноября 2018 года Variety объявило, что Крису Меледандри было поручено стать одним из исполнительных продюсеров фильмов «Шрек 5» и «Кот в сапогах 2» с возвращением прежних актёров. 26 февраля 2019 года было подтверждено, что продолжение все ещё находится в разработке, и Боб Персичетти должен был срежиссировать фильм. 19 августа 2020 года «DreamWorks» зарегистрировала товарный знак «Кот в сапогах 2: Последнее желание» в качестве нового названия сиквела, утвердив его 20 декабря 2020 года. В марте 2021 года Джоэль Кроуфорд, ранее руководивший фильмом «DreamWorks» «Семейка Крудс 2: Новоселье», сменил Персичетти на посту режиссёра, к нему присоединились со-режиссёр Джануэль Меркадо, продюсер Марк Свифт и сценарист Пол Фишер. Полный актёрский состав фильма был объявлен в марте 2022 года.

Анимация и дизайн 
Как и в случае с предыдущей работой DreamWorks, мультфильмом «Плохие парни», дизайн был вдохновлён картиной Sony Pictures Animation «Человек-паук: Через вселенные». При использовании новой технологии команда сосредоточилась на создании живописного дизайна, передающего атмосферу сказочного мира.

Музыка 
Композитор серии фильмов «Гадкий я» Эйтор Перейра написал музыку к фильму, заменив композитора первой части Генри Джекмана. 29 июня 2022 года стало известно, что он уже работает над музыкой.

Маркетинг 
Первый трейлер фильма должен был выйти 15 марта 2022 года, а реклама в социальных сетях началась с 7 марта, отсчитывая восемь дней до выпуска трейлера, раскрывая различные способы, которыми главный герой теряет свои восемь из девяти жизней; один кадр в день. Трейлер был выпущен 15 марта 2022 года, как и планировалось.

Русскоязычная версия трейлера вышла с озвучкой Всеволода Кузнецова за Кота в сапогах и Татьяны Шитовой за Кису Мягколапку, однако по итогу в мультфильме Кота в сапогах озвучил Андрей Бибиков, а Кису Мягколапку — Диана Нерсесова.

Премьера 
«Кот в сапогах 2: Последнее желание» вышел в кинотеатрах 21 декабря 2022 года и распространяется компанией Universal Pictures. Первоначально фильм планировалось выпустить 2 ноября 2018 года, но он был отложен до 21 декабря 2018 года. После задержек с производством фильм был исключён из графика выпуска. Затем релиз был назначен на 23 сентября 2022 года, однако позднее был перенесён на 3 месяца.

14 июня 2022 года на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси были показаны первые тридцать минут фильма. Критики отметили более тёмный тон картины по сравнению с предшественником, режиссёр Джоэл Кроуфорд согласился с ними, отметив, что «страх Кота перед смертью — основной двигатель сюжета».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Мультфильмы США 2022 года
Фильмы Universal Pictures
Шрек
Полнометражные мультфильмы DreamWorks Pictures
Фильмы-приквелы
Фильмы-сиквелы
Фильмы — спин-оффы
Компьютерные анимационные фильмы США
Фильмы США в 3D
Мультфильмы о Коте в сапогах